Bösinghausen ist der Name mehrerer Orte:
Bösinghausen (Bergneustadt) im Oberbergischen Kreis
Bösinghausen (Waake) im Landkreis Göttingen